Il World Group è il più alto livello della Coppa Davis 2009. Le otto squadre perdenti il primo turno devono prendere parte ai World Group Play-offs per evitare la retrocessione e al contempo assicurarsi la permanenza nel World Group della Coppa Davis 2010.

Tabellone

Ottavi di finale

Argentina vs. Paesi Bassi

Repubblica Ceca vs. Francia

Stati Uniti vs. Svizzera

Croazia vs. Cile

Svezia vs. Israele

Controversia
La Svezia creò scalpore a seguito del divieto di far assistere i fan ai match, temendo sentimenti antisemiti da parte del pubblico. La proposta di spostare le partite a Stoccolma non fu presa in considerazione per limiti di tempo. Il tennista israeliano Andy Ram condannò il fatto, definendolo una "stupida decisione".

Alla federazione tennis svedese fu comminata un'ammenda di 25.000 $, e la stessa fu costretta a versare altri 15.000 $ a causa dei mancati incassi del pubblico. Alla città di Malmö è stato vietato ospitare match di Coppa Davis nei successivi 5 anni, mentre la Svezia intera non avrebbe più potuto ospitare partite di Coppa Davis qualora l'evento si fosse ripetuto.

Romania vs. Russia

Germania vs. Austria

Spagna vs. Serbia

Quarti di finale

Repubblica Ceca vs. Argentina

Croazia vs. Stati Uniti

Israele vs. Russia

Spagna vs. Germania

Semifinali

Croazia vs. Repubblica Ceca

Spagna vs. Israele

Finale

Spagna vs. Repubblica Ceca

Note 

World Group